

Astronomia 
13404 Norris – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Norris – città della Contea di Pickens, Carolina del Sud
Norris – census-designated place (CDP) della Contea di Mellette, Dakota del Sud
Norris – villaggio della Contea di Fulton, Illinois
Norris – città della Contea di Anderson, Tennessee
Norris Canyon – census-designated place (CDP) della Contea di Contra Costa, California
Norris City – villaggio della Contea di White, Illinois

Persone 
Aaron Norris – regista e produttore statunitense
Arthur Norris – tennista britannico
Audie Norris – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Bob Norris, propr. Robert – ex cestista britannico
Bruce Norris – drammaturgo e attore statunitense
Chuck Norris – attore statunitense
Daran Norris – attore e doppiatore statunitense
Dean Norris – attore statunitense
Edward Norris – attore statunitense
Frank Norris – scrittore statunitense
George W. Norris – avvocato e politico statunitense
Gillian Norris – danzatrice irlandese
Henry Norris – imprenditore, politico e manager inglese
John Norris – filosofo britannico
Justin Norris – nuotatore australiano
Lando Norris – pilota automobilistico britannico
Lee Norris – attore statunitense
Marcus Norris – cestista statunitense con cittadinanza croata
Michelle Norris – militare e medico britannica
Mike Norris – attore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense
Moochie Norris – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Orlin Norris – pugile statunitense
Patricia Norris – costumista e scenografa statunitense
Rex Norris – hockeista su prato indiano
Roy Norris – serial killer statunitense
Rufus Norris – regista e direttore artistico britannico
Slade Norris – giocatore di football americano statunitense
Sylvester Norris – ex cestista statunitense, fratello di Audie
Terry Norris – ex pugile statunitense
Woody Norris – cestista statunitense

Altro
Norris Division – campionato di hockey statunitense
Norris Locomotive Works – società statunitense di veicoli ferroviari

Pagine correlate
David Norris
Richard Norris